Эдгардо Васкес Маркес (, 24 апреля 1960 — не ранее 1993) — кубинский хоккеист (хоккей на траве), полевой игрок. Четырёхкратный чемпион Игр Центральной Америки и Карибского бассейна 1982, 1986, 1990 и 1993 годов.

Биография 
Эдгардо Васкес родился 24 апреля 1960 года.

Играл в хоккей на траве за Гавану.

В 1980 году вошёл в состав сборной Кубы по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Москве, занявшей 5-е место. Играл в поле, провёл 5 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Танзании.

Четыре раза в составе сборной Кубы завоёвывал золотые медали хоккейных турниров Игр Центральной Америки и Карибского бассейна: в 1982 году в Гаване, в 1986 году в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, в 1990 году в Сьюдад-де-Мексико, в 1993 году в Понсе.

Умер после несчастного случая на тренировке.

Примечания 

Хоккеисты на траве Кубы
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Игр Центральной Америки и Карибского бассейна
Спортсмены, погибшие во время соревнований и тренировок